Sarsameira är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Wilson 1924. Sarsameira ingår i familjen Ameiridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Sarsameira